Каси́мов — прізвище тюрського походження, що походить від мусульманського імені Казим, Касим, Касум.

Відомі носії 
 Касимов Абдульхайр (1907—2001) — радянський і таджицький актор.
 Касимов Анвар Махмудович (1933—2020) — узбецький сходознавець.
 Касимов Алібай (1916—?) — радянський господарський, державний та політичний діяч.
 Касимов Алібек Хамідович (нар. 1954) — міністр оборони Республіки Казахстан.
 Касимов Бахтіяр Нігматович (1953—2016) — радянський і узбецький актор.
 Касимов Бігали (нар. 1942) — доктор наук, професор.
 Касимов Гані Єсенгельдинович (нар. 1950) — Державний діяч Республіки Казахстан.
 Касимов Досбол Максутович (нар. 1960) — казахський художник.
 Касимов Калмуханбет Нурмуханбетович (нар. 1957) — міністр внутрішніх справ Республіки Казахстан.
 Касимов Кенесари (1802—1847) — султан, з 1841 хан Середнього жуза.
 Касимов Кулжабай Абдихакули (1935—2014) — вчений, академік НАН РК.
 Касимов Курбанмухаммед Гаджарович (1954—2021) — туркменський дипломат і правознавець.
 Касимов Марлен Жумабаевич (нар. 1973) — киргизький футболіст.
 Касимов Махмуд Таджикулович (1901—1963) — радянський воєначальник, генерал-майор.
 Касимов Мірджалол Кушакович (нар. 1970) — радянський і узбекистанський футболіст, тренер.
 Касимов Мірджамол Мірджалолович (нар. 1995) — узбекистанський футболіст.
 Касимов Мухаммеджан (1907—1971) — радянський і таджицький актор.
 Касимов Нурпеїс Касимович (1941—2002) — радянський і казахський математик.
 Касимов Рахбар Рахмаович (1930—1974) — радянський державний діяч, перший секретар Кулябського обкому КП Таджикистану.
 Касимов Рустам Сабірович (1955—2021) — узбецький державний діяч.
 Касимов Сухроб Абдулхакович (1961—2014) — генерал-майор, учасник громадянської війни в Таджикистані.
 Касимов Тулкун Юлдашевич (нар. 1941) — радянський і узбецький воєначальник.
 Касимов Усмон Касимович (1918—1978) — радянський і таджицький партійний і державний діяч.
 Касимов Ельдар (1978—2015) — узбекистанський футболіст.



Див. також 
 Касим